62 kg mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2014. Rywalizacja w tej konkurencji odbyła się 8 i 9 listopada.

Rekordy świata

Program

Medaliści

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2014